

Крулево — село в гміні Йонець Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Крулево — село в гміні Старе Поле Мальборського повіту Поморського воєводства
 Крулево — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Крулево — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства